Pietropawłowsk – miasto w Kazachstanie
 Pietropawłowsk Kamczacki – miasto w Rosji
 „Pietropawłowsk” – okręt floty Imperium Rosyjskiego w latach 1897-1904
 „Pietropawłowsk” – pancernik typu Gangut floty Imperium Rosyjskiego, a następnie ZSRR w latach 1914-1953
 „Pietropawłowsk” – krążownik ciężki typu Admiral Hipper służący w marynarce wojennej ZSRR w latach 1940-1956 (od 1944 jako „Tallin”)